Шевко Анатолій Іванович — український сценарист.
 Георгій Шевко — директор Українського музичного ярмарку.